Фэ́рбанкс, Фе(э)рбе(э)нкс, Фэйрба(э)нкс () — английская фамилия и топоним:

Топоним США
 Фэрбанкс-Норт-Стар — боро на Аляске (США).
 Фэрбанкс — город, административный центр боро.
 Фэрбанкс — аэропорт города.

Фамилия
 Фэрбанкс, Авард (1897—1987) — американский скульптор.
 Фэрбенкс, Дуглас (1883—1939) — американский актёр.
 Фэрбенкс, Дуглас (младший) (1909—2000) — его сын, актёр, офицер ВМФ США, герой Второй мировой войны.
 Фэрбенкс, Чарлз (1852—1918) — американский политик, в честь которого назван город Фэрбанкс (см. выше).

См. также 
 Фэрбэнк

Примечания